Un foliot est un balancier horizontal utilisé dans les premières horloges au .

 Andy Foliot (né en 1985), joueur professionnel de hockey sur glace français ;
 Gilbert Foliot (vers 1110–1187), moine anglais, évêque de Hereford puis de Londres ;
 Nicolas-Quinibert Foliot (1706-1776), maitre-menuisier ;
 Patrick Foliot (né en 1964), ancien gardien de but de hockey sur glace français, père d'Andy Foliot.

Homonymie de patronyme